Miejscowości w USA:
 Biggsville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
Gminy w USA:
 Biggsville (ang. Biggsville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson